Пол Боном (; род. 22 сентября 1964) — британский пилот, трёхкратный чемпион Red Bull Air Race.

Биография 
Пол Боном родился в семье авиаторов. Отец и брат — лётчики, мать работала стюардессой. В 18 лет Боном получил лицензию частного пилота и стал пилотом-
инструктором. В 1985 году стал пилотом воздушного такси.

Аэробатическая карьера Пола Бонома началась в 1986 году, в Pitts Special. Летал на Як-50, Extra EA-300 и Су-26.

В Red Bull Air Race начал участвовать с самого его основания в 2003 году. В 2009, 2010 и в 2015 годах завоевал чемпионские титулы.

Личная жизнь 
Живёт с женой в Кембриджшире, Англия.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Channel 4 
 Aerobatic displays
 Aerobatics website 
  

Лётчики Великобритании
Авиаспортсмены
Лауреаты приза Сигрейва